Develey ist der Familienname folgender Personen:

 Florence Develey (* 1970), Schweizer Kinderbuchautorin
 Isaac Emmanuel Louis Develey (1764–1839), Schweizer Astronom und Mathematiker
 Johann Conrad Develey (1822–1886), bayerischer Senffabrikant
 Robert Develey (* 1930), Schweizer Studentenhistoriker

Develey ist der Name folgender Unternehmen:

 Develey Senf & Feinkost, Münchener Lebensmittelunternehmen